Schröder (Skröder) eller Schroeder är ett ursprungligen lågtyskt efternamn med huvudbetydelse skräddare (av lågtyska schrôden, skräddarsy). Namnet kan även vara en form av "Schröter" som föreställer ett yrke i vinhandeln. Schröter betyder även ekoxe på tyska och just ekoxen förekommer t. ex. som hjälmprydnad för den svenska adliga släkten Schröderheim, nummer 2046 å riddarhuset, (Schröder innan adlandet).

Den 31 december 2013 var 1120 personer med efternamnet Schröder bosatta i Sverige.


Personer med efternamnet Schröder eller med varianter av detta namn
 Anders Schröder (född 1990), svensk politiker, miljöpartist
 Andreas Schröder (född 1960), östtysk brottare

 Barbet Schroeder (född 1941), fransk regissör
 Bertil Schröder (1947–2007). svensk arkitekt
 Binette Schroeder (född 1939), tysk grafiker och barnboksillustratör

 Carl G. Schröder (1876–1959), svensk socialistisk, anarkistisk och sexualpolitisk agitator
 Carl Gustaf Schröder (1717–1789), svensk biskop
 Christa Schroeder (1908–1984), privatsekreterare till Adolf Hitler
 Christopher Schröder (1628–1699), tysksvensk fältskär och ämbetsman
 Christian Schröder (1886–1974), svensk operettsångare och skådespelare
 Christian Schrøder (1869–1940), dansk skådespelare
 Christian Friedrich Schröder (1722–1789), tyskfödd arkitekt och murmästare verksam i Finland

 Dennis Schröder (född 1993), tysk basketspelare

 Egon Schröder (1917–1954), svensk konstnär
 Erik August Schröder (1796–1849), svensk filosof
 Erwin Schröder (född 1927), tysk-svensk målare

 Fredrik Schröder (senare hälften av 1700-talet), svensk pastellmålare
 Friedrich Schröder (aktiv på 1740-talet), tysk målare verksam i Sverige
 Friedrich Ludwig Schröder (1744–1816), tysk skådespelare, författare och frimurare

 Georg Claes Schröder (1713–1773), svensk biskop
 Georg Engelhard Schröder (1684–1750), svensk konstnär
 Gerco Schröder (född 1978), nederländsk ryttare
 Gerhard Schröder (född 1944), tysk förbundskansler
 Gerhard Schröder (utrikesminister) (1910–1989), tysk utrikesminister
 Gustaf Schröder (1824–1912), svensk jägare och författare
 Gustaf Wilhelm Schröder (1821–1914), svensk sjökapten, emigrationsagent och författare
 Gustaviana Schröder (1701–1763), svensk sångerska

 Hans Schröder, flera personer
 Hans Schröder (konstnär) (1930–2010), tysk konstnär
 Hans Schröder (skådespelare) (född 1930), svensk skådespelare
 Harald Schröder (1924–2006), svensk civilingenjör och flygplanskonstruktör
 Herbert Schröder-Stranz (1884–1912), tysk polarfarare och militär
 Herman Schröder (1676–1744), svensk biskop
 Hermine Schröder (1911–1978), tysk friidrottare, kulstötare och diskuskastare
 Hildebrand Schröder (1839–1908), godsägare, militär och politiker
 Horst Schröder (född 1943), tysk-svensk förläggare och författare

 J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797–1862), nederländsk läkare
 Jeff Schroeder (född 1974), amerikansk gitarrist och sångare
 Jordan Schroeder (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 Joakim Schröder (född 1963), svensk präst och tidigare skådespelare
 Johan Henrik Schröder (1791–1857), svensk arkeolog

 Kalle Schröder (1913–1982), svensk tennisspelare
 Karl Schroeder (1838–1887), tysk läkare, professor
 Kaspar Schröder (1652–1710), svensk skulptör
 Kristina Schröder (född 1977), tysk politiker, kristdemokrat 

 Leopold von Schröder (1851–1920), balttysk indolog
 Louise Schroeder (1887–1957), tysk politiker
 Ludvig Schrøder (1836–1908), dansk folkhögskoleföreståndare

 Marie Schröder (1882–1909), dansk esperantist

 Nic Schröder (född 1980), svensk programledare, skådespelare och sångare 

 Oskar Schröder (1891–1959), tysk läkare

 Peter Schrøder (född 1946), dansk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Richard Schröder (1838–1917), tysk jurist
 Roland Schröder (affärsman) (1713–1773), svensk köpman
 Roland Schröder (född 1962), östtysk roddare

 Sophia Schröder (1712–1750), svensk sångerska

 Taber Schroeder, amerikansk modell och skådespelare
 Ted Schroeder (1921–2006), amerikansk tennisspelare
 Terry Schroeder (född 1958), amerikansk vattenpolospelare

 Walther Schröder (1902–1973), tysk SS-man
 Wilhelm Schroeder (född 1966), österrikisk-kanadensisk musiker,  pseudonym för Bill Leeb
 Wilhelmine Schröder, telegrafist, författare, väninna till Karl XV 
 Wilhelmine Schröder-Devrient (1804–1860), tysk operasångerska

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn